Dujovne puede hacer referencia a:

Alicia Dujovne Ortiz, periodista y escritora argentina.
Berardo Dujovne, arquitecto argentino, exrector de la Universidad de Buenos Aires.
León Dujovne,  escritor, filósofo, periodista y ensayista argentino nacido en Ucrania.
Nicolás Dujovne; economista argentino, ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri.
Carlos Dujovne; editor, periodista y dirigente comunista argentino.